Seventh Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Seventh Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Seventh Lake (Colorado), Rio Blanco County, Colorado 
 Seventh Lake (Clearwater County, Minnesota), Minnesota 
 Seventh Lake (Essex County, New York), New York 
 Seventh Lake (Hamilton County, New York), New York